NGC 4518 (другие обозначения — NGC 4518A, NPM1G +08.0291, MCG 1-32-95, IRAS12306+0806, ZWG 42.150, VCC 1484, PGC 41674) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Дева.

Этот объект занесён в новый общий каталог несколько раз, с обозначениями NGC 4518, NGC 4518A.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4518
Дева (созвездие)